Alatalo ist der Familienname folgender Personen:
 Matti Alatalo (* 1958), finnischer Eishockeyspieler und -trainer
 Mika Alatalo (* 1971), finnischer Eishockeyspieler
 Mikko Alatalo (* 1951), finnischer Musiker und Politiker
 Toimi Alatalo (1929–2014), finnischer Skilangläufer
 Santeri Alatalo (* 1990), schweizerisch-finnischer Eishockeyspieler